Sezon 1962/1963 był 25. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Partizani Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Robert Jashari, który w barwach klubu Partizani Tirana strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

1962 w piłce nożnej
1963 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii